Dexippos kan syfta på:

 Dexippos (dikt) – diktverk av Viktor Rydberg
 Dexippos (läkare) (400-talet f.Kr), grekisk läkare och elev till Hippokrates
 Dexippos (fältherre) (400-talet f.Kr), spartansk fältherre under peloponnesiska kriget
 Publius Herennius Dexippus (cirka 210-273), grekisk historiker och samhällsledare

Se även
 Dexippus – släkte av spindlar
 Athenarnes sång – del av Viktor Rydbergs diktverk Dexippos